Джон Оноже (род. 15 апреля 1959) — молдавский политический активист.

Прибыл в Кишинёв из Сьерра-Леоне в 1999 году, спасаясь от гражданской войны в родной стране. Прожив в Молдове более десяти лет в качестве беженца — получил гражданство республики 17 января 2011 года. Джон Оноже выступает за объединение Молдовы и Румынии в единое государство. Согласно заявлениям Amnesty International, является жертвой расовой дискриминации.

Джон Оноже — член Национал-либеральной партии Молдовы, систематически принимает участие в антикоммунистических акциях прямого действия, борется с влиянием русского языка. 21 ноября 2011 года, накануне визита министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Кишинёв, Оноже провёл одиночный пикет у Министерства иностранных дел Молдовы, выражая недовольство присутствием оперативной группы российских войск на территории республики.

9 декабря 2011, Джон Оноже прошёл медицинское обследование в Республиканской больнице Молдовы, дабы иметь возможность зарегистрироваться на президентских выборах в качестве кандидата. В декабре 2011 года, Виктор Шелин, лидер Социал-демократической партии Молдовы, в эфире телеканала Publika TV потребовал у государственных органов лишить Оноже молдавского гражданства.

2 января 2012 года, Джон Оноже пикетировал посольство России в Молдове в связи со смертью Вадима Писаря и подверг критике власти Молдовы за отсутствие должной реакции. На следующий день Оноже провёл аналогичную демонстрацию.

После чего, 18 февраля 2012 года, Оноже протестовал против манифестаций, организованных Партией коммунистов Республики Молдова; лидер данной партии, Владимир Воронин, публично оскорблял Джона Оноже, указывая на его цвет кожи. Amnesty International призвала прокуратору и молдавских депутатов расследовать этот инцидент и наказать Воронина.

Примечания

Ссылки 
 African man runs for president of Moldova, wants unity with Romania
 Comunistii promoveaza rasismul, iar politia il bate pe Onoje 
 John Onoje 
 Voronin: Au adus un negru să apere AIE! Amnesty: Liderul PCRM să răspundă pentru declarații rasiste! 
 John Onoje a primit cetățenia Republicii Moldova, după 11 ani de așteptare 
 (video) Emisiune la Russia1: John Onoje este trimis de americani 

Политики Молдавии
Правозащитники Сьерра-Леоне